Wilhelm Preetorius ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Preetorius (Politiker) (Philipp Wilhelm Preetorius; 1791–1863), deutscher Lederfabrikant und Politiker, MdL Hessen
 Wilhelm Preetorius (Diplomat) (1824–1902), deutscher Lederfabrikant und Diplomat 
 Wilhelm Preetorius (Kunstsammler) (1852–nach 1911), deutscher Unternehmer und Kunstsammler 
 Wilhelm Preetorius (Schauspieler) (1915–1996), deutscher Schauspieler, Puppenspieler und Bühnenbildner